Ро́берт Нора́йрович Арзуманя́н (; ) — армянский футболист, защитник; тренер. Выступал за сборную Армении.

Своими сильными сторонами отмечает быстроту и умение играть низом.

Клубная карьера

«Пюник» 
С юных лет начал выступать за молодёжную команду «Пюника». С каждым годом Роберт совершенствовался. Завоевав доверие к себе в игре, Роберт стал незаменимым игроком. В 2005 году последовал перевод в основную команду. Играя с ветеранами клуба, он не затерялся, а наоборот, заиграл в большую силу. Результаты экспертов не заставили себя ждать. Итоги чемпионата 2005 года выявили лучшего игрока впервые принявшим участие в Премьер-лиге, коим и оказался Роберт Арзуманян.

«Раннерс» 
Удачные выступления в последующих сезонах обратили на себя внимание зарубежных селекционеров. 17 января 2008 года Роберт подписал контракт на 1 год с датским клубом «Раннерс». После сезона 2008/09 стал одним из основных игроков команды. 29 августа 2008 года Роберт продлил контракт «Раннерсом» на 4 года. В сезоне 2009/10 стал реже появляться на поле, не входя в тренерские идеи нового главного тренера. А спустя сезон, после удачно проведённых игр в составе сборной на ОЧЕ-2012, по прибытии в клуб выяснилось, что тренерский штаб перевёл Арзуманяна в дубль. Причина этого решения, скорее всего, заключается в том, что Роберт и его агент высказались о вероятном переходе в зимнее трансферное окно в какой-либо другой европейский клуб.

«Ягеллония» 
В январе 2011 года появилась информация о заинтересованности услугами футболиста вроцлавского «Слёнска», где Арзуманян прошёл просмотр. Хорошо проявив себя во время учебно-тренировочного сбора команды, Роберт, однако, не стал игроком клуба. Причиной неподписания контракта стали комиссионные, которые потребовал агент Арзуманяна Роберт Килданович. Руководство «Слёнска» в итоге решило не подписывать контракт с игроком. В конце концов Арзуманян подписал контракт «Ягеллонией» из Белостока.
Вскоре из-за смены главного тренера и травм Роберт перестал попадать в заявку на матч. Также главный тренер «Ягеллонии» не видел его в команде и посоветовал сменить клуб.

«СКА-Энергия» 
23 июля приехал в Саранск для просмотра в местной «Мордовии». 26 июля вместе с командой отправился в Краснодар, а обратно в Саранск не полетел. Некоторыми днями позже главный тренер «Мордовии» объяснил отказ от услуг Арзуманяна тем, что слишком мало времени было для того, чтобы увидеть весь потенциал. А учитывая, что сезон уже был начат и игроки тренировались в специфичном режиме, который отличался от тренировок на сборах. Тем не менее, Арзуманян оставил положительное впечатление. В августе 2012 года был отдан в аренду в СКА-Энергию. В дебютном матче в кубке России против пермского Амкара забил гол, тем самым СКА победили 2:1.

«Актобе» 
В феврале 2013 перешёл в титулованный казахстанский клуб «Актобе» из одноимённого города, подписав контракт на 2 года. В первый же сезон выступлений за «Актобе» стал чемпионом Казахстана и дошёл с командой до раунда плей-офф Лиги Европы.

«Амкар» 
В июле 2014 года Были обговорены условия его перехода в пермский «Амкар». Официальное соглашение было подписано в декабре после истечения его контракта. Соглашение рассчитано на 2,5 года. «Роберт Арзуманян уходит в „Амкар“, с которым он заключил трудовое соглашение на 2,5 года», — приводит слова агента игрока Тиграна Мкртчяна sports.kz. Однако за год армянский футболист сыграл за «Амкар» всего в 13 матчах. Поэтому для сохранения игровой практики в феврале 2016 года «Амкар» отправил Арзуманяна в аренду до конца года в карагандинский «Шахтёр».

Карьера в сборной 
Впервые в составе сборной Армении Арзуманян вышел в товарищеском матче против Кувейта 18 марта 2005 года. Свой первый гол на международной арене забил в отборочном матче чемпионата Европы 2008 года против Казахстана. Произошло это 2 июня 2007 года. На 31-й минуте Арзуманян распечатал ворота, защищаемые Давидом Лория.

7 марта 2016 года объявил о завершении карьеры в сборной.

Голы за сборную

Достижения 
  «Пюник»
 командные:
 Чемпион Армении: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
 Обладатель Кубка Армении: 2004
 Финалист Кубка Армении: 2006
 Обладатель Суперкубка Армении: 2004, 2005, 2007
 Финалист Суперкубка Армении: 2003, 2006
 личные:
 Лучший новичок: 2005
 Лучший молодой защитник: 2005
  «Актобе»
 '''Чемпион Казахстана: 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте ФНЛ

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Пюник-2»
Игроки ФК «Раннерс»
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Ноа»
Футбольные тренеры Армении
Тренеры ФК «Бананц»
Тренеры ФК «Урарту»
Тренеры ФК «Ноа»